Habsburg György (1435–1435) osztrák trónörökös, a magyar korona várományosa, I. (V.) Albert magyar király és osztrák herceg, valamint Luxemburgi Erzsébet elsőszülött fia
Habsburg György (1504–1557), Brixen és Liege püspöke, Valencia érseke, I. Miksa német-római császár természetes (házasságon kívül született) fia
Habsburg György (1964–) politikus, 2012-ig a Magyar Vöröskereszt elnöke, Habsburg Ottó másodszülött fia, IV. Károly magyar király és Zita magyar királyné unokája